Магија може да се односи на:

 Магија (чини, чаролија), појава по народном вјеровању, када смртна бића чине чуда коришћењем натприродних сила или уз помоћ натприродних бића.
 Магија (албум), музички албум Јелене Карлеуше.
 Магија (албум Ксеније Мијатовић)